HHA steht als Abkürzung für:
 Hallische Händel-Ausgabe, historisch-Kritische Gesamtausgabe der Werke des Komponisten Georg Friedrich Händel
 Hamburger Hochbahn AG, ein Verkehrsunternehmen in Hamburg als frühere Firmierung 
 Handelshochschule Århus, siehe Aarhus School of Business
 high-hardness armor, gehärtete Stahlplatte

Hha steht als Abkürzung für:
 Hha (), Buchstabe des Jawi-Alphabets, siehe Ḥā'

Abkürzung